Йеспер Сённергор Тюбо (; ) — датский шахматист, гроссмейстер (2020).

В составе сборной Дании участник 21-го командного чемпионата Европы (2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании